Denham kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Denham, Western Australia, ort, Shark Bay,

Storbritannien 

 Denham, Buckinghamshire, ort i England, 
 Denham, St. Edmundsbury, ort i Suffolk, England, 
 Denham, Mid Suffolk, ort i Suffolk, England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar